Немецкие подводные лодки
 U-24 (1913)
 U-24 (1936)
 U-24 (S173) — немецкая подводная лодка послевоенного времени.